Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1954-1955.

Roster

Collegamenti esterni 

1955
Partizan Belgrado